Derdian este o formație de symphonic power metal din Milano, Lombardia, Italia.

Istoria trupei

Trupa s-a format în 1998, datorită lui Henry Enrico Pistolese și al lui Marco Covelli. Aceștia intenționau să creeze o trupă de Thrash Metal, în acest scop li s-au alăturat și Luigi Trapani și Samuele Carrari. Au început prin a cânta piese ale unor trupe precum Metallica și Megadeth. După un timp Luigi și Samuele au plecat din trupă datorită faptului că după ce au început să creeze piese originale acestea erau mai mult de power metal decât Thrash Metal. Deoarece aveau nevoie de membrii în trupă, Henry și Marco i-au adus în trupă și pe Max Raineri, Luca Aversa, Federico Bonetti și Andrea Figus'.

Albumele lansate, plecarea altor membrii și videoclipuri filmate

Primul CD lansat de Derdian a fost Revenge (Răzbunare), lansat în 2001. Conform criticilor locali acest album a fost caracterizat ca fiind foarte bun. Certurile repetate au dus la plecarea lui Federico și al lui Max din trupă. În locul celor de mai înainte enumerați au venit în trupă Marco Garau și Alexandro Colombo. În ianuarie 2002 Luca Aversa a părăsit trupa din motive de timp. Înlocuirea a venit din partea lui Massimo Sangiorgi care a fost imediat înlocuit datorită unor certuri. În următoarele luni Derdian a dat câteva reprezentații de importanță minimă, una din ele fiind cea de la Transilvania, festivalul din Milano. La scurt timp Andrea a plecat, datorită unor certuri. În trupă a urmat să fie adăugați Danny Glick, Massimiliano Pitaro. A urmat plecarea lui Danny, Marco, Massimialino și Alessandro. În ajutorul lor a venit Marco Sivo, a urmat întoarcerea în trupă a lui Massimo Sangiorgi, urmând să sosească în trupă solistul Joe Caggianelli (acesta a rămas în trupă până în 2012, înregistrând 3 albume, cele mai de succes ale trupei) și care și-a creat propria trupă, Starbynari. În trupă a mai sosit și Salvatore Giordano. Al doilea demo al lor a fost Incitement (incitare), lansat în 2003. Cristo a plecat mai târziu din trupă. În noiembrie 2003 Fulvio Manganini. În acel an Derdian și-a început cu adevărat activitatea, ajungând să aibă multe concerte în Italia. Albumul New Era Part 1 lansat de ei între lunile februarie-martie al anului 2004 a avut mare succes, ajungând să fie vândut mai ales în Japonia, Coreea, Canada și S.U.A. Albumul New Era Part 2: The war of the gods a fost lansat sub sigla Magna Carta Records, în anul 2007. Albumul New Era Part 3: The apocalypse (cel mai de succes album al trupei) a fost lansat pe 2 martie 2010. Albumul Limbo a fost lansat pe 13 martie 2013, cu un nou solist, Ivan Giannini. S-au filmat 3 videoclipuri, pentru melodiile Black Rose,The hunter și Light Of Hate.

Conținutul albumelor
Albumele se bazează pe poveste unei lumi medievale, plină de răufăcători. În albumele din seria New Era se vorbește despre un rege numit Golstar, regele teritoriului Derdian , care ajunge să fie trădat, versurile reprezentând gândurile acestuia. Acest lucru este valabil și pentru albumul New Era Part 2, acesta reprezentând lupta lui contra inamicilor. În New Era Part 3 fiecare cântec reprezintă o parte a poveștii. Trilogia începe practic prin melodia The Spell (vraja), aceasta explică faptul că Golstar este permanent urmărit de spirite rele, mai ales de maleficul Troghlor, care aruncă o vrajă asupra lui. În cântec sunt reprezentate cuvintele spiritelor malefice rostite lui Golstar.

Golstar ajunge astfel un rege rău, care plănuiește să atace cea mai apropiată regiune străină, regiunea Astar, condusă de vechiul său prieten, regele Exenthar. Exenthar încearcă cu disperare să-l readucă pe Golstar la normal, dar nu reușește, singura cale fiind astfel o luptă sângeroasă. În cântecul "Battleplan" este prezentată pregătirea lui Golstar pentru a ataca Astar, fiind precizat și faptul că Golstar nu-și amintește de faptul că a fost prieten cu Exenthar, ci îl consideră un inamic. Trupa Derdian este astfel cunoscută pentru faptul că introduce o întreabă lume medievală în versurile lor, atât și numele personajelor din povestea lor. Aceste 3 melodii enumerate sunt un rezumat al trilogiei, albumul conține de altfel mult mei multe cântece. 

În melodia Burn (arde) este reprezentată lupta dintre regatul Derdian și Astar.

În ciuda acestor lucruri albumele trupei Derdian nu vizează doar luptele, ci și romantismul, reprezentând și încercarea regelui Golstar de a se căsătorii cu Lady Loren, acest lucru este mai mult subliniat în al doilea album, cel mai mult în melodia I don't wanna die, în care Golstar își exprimă dorința de a o vedea măcar odată pe Lady Loren.

Derdian de asemenea ajunge să examineze rolul femeii, ajungând s-o compare în cele din urmă cu un trandafir negru , în Black Rose, de pe albumul New Era Part 3.

Chiar dacă albumul New Era Part 3 este cel mai apreciat există și multă apreciere pentru unele melodii de pe albumul New Era Part 1''. Două din aceste cântece sunt Cage of Light și Eternal Light, amândouă bazându-se pe viteză și melodicitate.

Viața membrilor actuali ai trupei

Ivan Giannini

Enrico Pisolese

Marco Garau

Dario Radaelli

Salvatore Giordano

Luciano Severgnini

Foștii membrii ai trupei

Joe Caggianelli - Vocal; Fulvio Manganini - Bass; Andrea Figus - Vocal; Luca Aversa - chitară lead; Luigi Trapani - chitară și vocal; Samuele Carrari - Bass; Massimo Raineri - Bass; Federico Bonetti - clape; Marco Covelli-tobe; http://en.wikipedia.org/wiki/Derdian

Părerile fanilor

Majoritarea fanilor consideră că Derdian suna mai bine cu Joe pe post de solist, mulți susținând că, deși albumul ,,Limbo,, este unul bun, este o schimbare radicală față de celelalte albume, deoarece e mult mai calm. Tocmai de aceea ei consideră că vocea înaltă a lui Joe ar fii adus, ca de obicei, mai multă savoare pieselor.

Legături externe
 Situl oficial

Formații rock italiene
Formații power metal